Die Saison 2016/17 der Oberliga Niederrhein war die 61. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Der erste Spieltag begann am 14. August 2016 und die Saison endete am 28. Mai 2017.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2016/17 qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 der Absteiger aus der Regionalliga West 2015/16:
 SSVg Velbert
 FC Kray
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2015/16:
 KFC Uerdingen 05
 TV Jahn Hiesfeld
 TuRU Düsseldorf
 SpVg Schonnebeck
 VfR Fischeln
 SC Kapellen-Erft
 TSV Meerbusch
 SC Düsseldorf-West
 SV Hönnepel-Niedermörmter
 Ratingen 04/19
 1. FC Bocholt
 VfB 03 Hilden
 Schwarz-Weiß Essen
 die Meister der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2015/16:
 Staffel 1: Sportfreunde Baumberg
 Staffel 2: VfB Homberg
 Sieger der Entscheidungsspiele zwischen den beiden Vizemeistern der zwei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2015/16:
 Cronenberger SC

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste  

Quelle:

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Da es keinen Regionalliga-Absteiger in die Oberliga Niederrhein gab, spielten die beiden Drittplatzierten der jeweiligen Landesligen einen fünften Aufstiegsplatz aus. Dabei trafen der 1. FC Monheim und der VfL Rhede in Hin- und Rückspielen aufeinander. Der Sieger des Duells stieg in die Oberliga auf.

|}

Einzelnachweise 

2017
Oberliga Niederrhein 2016/17